Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Norfolk, nach der Stadt Norfolk, Virginia:

USS Norfolk (1798), eine Brigg, in Dienst von 1798 bis 1800
USS Norfolk (CA-137), ein Kreuzer, nicht fertiggestellt
USS Norfolk (DL-1), ein Zerstörerführer, in Dienst von 1953 bis 1970
USS Norfolk (SSN-714), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1983

Norfolk
Norfolk (Virginia)